De Oude watertoren (1893 - 1962)
De Watertoren (Almelo Spinnerij) (1914 - heden)
De Watertoren (Almelo Sluiskade) (1924 - heden)
De Watertoren (Almelo Reggestraat) (1926 - heden)